Набан

Топоніми

Набан (річка)

Інше 
 Набан (боротьба)